

События 
 Консулы Африкан Фабий Максим и Юлл Антоний.
 Присоединение Паннонии к Риму. Тиберием покорены бревки и долматы. Основание римского города Аквинка (совр. Будапешт, Венгрия) в Паннонии.
 Друз строит деревянный мост над Наге, притоком Рейна, рядом с городом Бинген в Рейнгессене.
 Поход Друза на Хаттен.
 Римляне основывают военный лагерь в Шпайере.

Родились 
 Клавдий (Тибе́рий Кла́вдий Друз Неро́н Герма́ник), римский император с 41 нашей эры († 54 нашей эры).
 Агриппа I, царь Иудеи.
 Домиция Лепида Младшая, мать Мессалины.

Скончались 
 Трифон — греческий грамматик из Александрии.

См. также